

Topologie 

 Washington Square Park est un parc de la ville de New York, situé au sud de l'île de Manhattan aux États-Unis ;
 Washington Square News est un quotidien étudiant de l'université de New York ;
 Washington Square Village est un grand ensemble d'immeubles situé dans le quartier de Greenwich Village, à New York ;
 Washington Square est une zone de divertissement à Bangkok, en Thaïlande.

Autres 

 , un tube du groupe The Village Stompers sorti en 1963 ;
 Washington Square, un roman d'Henry James paru en 1880, qui connaît plusieurs adaptations :
 Washington Square, un téléfilm français réalisé par Alain Boudet en 1975 ;
 Washington Square, un film américain réalisé par Agnieszka Holland en 1997.